Прад () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Прад () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Прад () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Прад () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї
 Прад () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн